Seh steht für:
 Ս, im armenischen, siehe Armenisches Alphabet

Die Abkürzung SEH steht für:

 Selbständiger Einzelhandel, eine franchiseähnlich organisierte Handelskette in Deutschland
 SEH Engineering, eine Stahlbaufirma aus Hannover
 Shin-Etsu Handotai, Japanisch/US-amerikanischer Hersteller von Halbleiterwafern, Tochterunternehmen von Shin-Etsu Chemical
 Sky Express SA, eine griechische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Societas Europaea Herpetologica, die europäische Herpetologenvereinigung
 Structured Exception Handling, Strukturierte Ausnahmebehandlung, in modernen Programmiersprachen
 Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn

SE-H steht für:
 , ISO-3166-2-Code der schwedischen Provinz

Siehe auch:
 Seeh, See (Begriffsklärung)
 Sé
 Sè

SEH